Roger Federer era il detentore del titolo ma si è ritirato dal professionismo nel 2022.

In finale Félix Auger-Aliassime ha battuto Holger Rune con il punteggio di 6-3, 7-5.

Teste di serie 

  Carlos Alcaraz (semifinale)
  Casper Ruud (primo turno)
  Félix Auger-Aliassime (campione)
  Marin Čilić (primo turno)

  Pablo Carreño Busta (quarti di finale) 
<li>  Roberto Bautista Agut (semifinale)
  Alex de Minaur (primo turno) 
  Lorenzo Musetti (primo turno)

Wildcard 

  Marc-Andrea Hüsler (primo turno)
  Dominic Stricker (secondo turno)

  David Goffin (primo turno)

Qualificati 

  Ugo Humbert (secondo turno)
  Arthur Rinderknech (quarti di finale)

  Roman Safiullin (primo turno) 
  Laslo Đere (primo turno)

Lucky loser 

  Aslan Karacev (primo turno)

Ranking protetto 

  Stan Wawrinka (quarti di finale)

Special exempt 

  Mackenzie McDonald (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swiss Indoors 2022